Briebach ist der Familienname folgender Personen:

 Lothar Briebach (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Manfred Briebach (* 1950), deutscher Fußballspieler